Cescau puede referirse a: 

 Cescau, comuna francesa situada en Ariège.
 Cescau, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.